Mambo Italiano, 1954-es amerikai sláger
 Mambo Italiano, 2003-as kanadai film